Chevrier est un nom de famille francophone dont l'origine est le nom du métier de chevrier « gardien de chèvre », ainsi qu'un toponyme.

Métier 
 Un chevrier, un éleveur de chèvres ou un paysan qui se charge de les mener aux pâturages. Au féminin : chevrière
 Un chevrier, un scieur de long placé en haut de l'échafaudage, par opposition au « renardier » placé en dessous. Le sens de ce mot chevrier est dans ce cas lié à la chèvre, un appareil de levage ancien.

Localisation 
 Le patronyme Chevrier est présent dans toute la France, et particulièrement fréquent dans le département des Vosges, ainsi qu'en Suisse romande et en Vallée d'Aoste.

Personnalités 
 Arno Chevrier, acteur français ;
 Antoine Chevrier, prêtre français du , béatifié par l'Église catholique, fondateur de l'œuvre du Prado ;
 Claire Chevrier (1963-), photographe française ;
 Clément Chevrier (né en 1992), coureur cycliste français ;
 Denis Chevrier (1954-), ingénieur motoriste français qui a collaboré avec Renault F1 Team jusqu'en 2009 ;
 Félix Chevrier (1884-1962), journaliste, compositeur, syndicaliste, Président de l'OSE, Juste parmi les nations qui sauva 400 enfants juifs ;
 François-Antoine Chevrier (1721-1762), écrivain pamphlétaire français ;
 Jacques Chevrier, professeur français ;
 Jean Chevrier (1915-1975), acteur français ;
 Jean-François Chevrier (1954-), critique d'art français ;
 Jean-Marie Chevrier (?-), écrivain français ;
 Lionel Chevrier (1903-1987), député fédéral québécois et ontarien ;
 Marc Chevrier (1964-), professeur de science politique à l'Université du Québec ;
 Margot Chevrier (1999-), athlète française ;
 Marion Chevrier (2001-), skieuse alpine française ;
 Paul-Gabriel Chevrier, horticulteur français qui a donné son nom au haricot flageolet appelé Chevrier ;
 Philippe Chevrier (1960-), cuisinier suisse ;
 
 Sandra Chevrier (1983-), artiste pop urbaine et contemporaine ;
 Stéphanie Chevrier (1969-), éditrice française ;
 Xavier Chevrier (1990-), sportif valdôtain.

Toponymie

Lac Chevrier (rivière Obatogamau), un plan d'eau intégré un ensemble de lacs désigné « Lacs Obatogamau », du territoire de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec.
Lac Chevrier (Belleterre), un plan d'eau de Belleterre, MRC du Témiscamingue, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Lac Chevrier-Bédard, un plan d'eau de la municipalité de Lac-Simon (Papineau), de la MRC de Papineau (municipalité régionale de comté), au Outaouais, au Québec.

Chevrier, commune française de Haute-Savoie.
 Voir aussi Chevrières, une commune française du département de la Loire

Chevrier, localité de la commune suisse de Choulex.

Botanique 
 Le chevrier, ou haricot d'Arpajon, un haricot flageolet qui a été nommé en hommage à Paul-Gabriel Chevrier, cultivateur de Brétigny-sur-Orge.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien